

Wydarzenia 

 6 października – Rzymianie pokonali Ormian w bitwie pod Tigranocertą.
 Piraci z Cylicji złupili Delos.
 Cyceron otrzymał urząd edyla na Sycylii.

Urodzili się 
 Kleopatra VII, ostatnia władczyni Egiptu